Delta Force – reparto speciale dell'esercito degli Stati Uniti d'America

Cinema e televisione  
Delta Force – serie di film
Delta Force (The Delta Force), film del 1986
Delta Force 2 - Colombia Connection: Il massacro (Delta Force 2: Operation Stranglehold), film del 1990
Delta Force 3 - Missione nel deserto (Delta Force 3: The Killing Game), film del 1991

Videogiochi 
Delta Force
Delta Force 2
Delta Force: Black Hawk Down